

Patronyme 

Célia Houdart (1970-), autrice française
Françoise Houdart (1948-), écrivain belge d'expression française
Catherine Houdart (1969-), femme politique belge 
Emmanuelle Houdart (1967-), peintre, illustratrice et autrice suisse d'ouvrages pour la jeunesse
Florian Houdart (1987-), écrivain belge 
Raymond Houdart, neurochirurgien français 

 Charles-Louis Houdard (1855-1931), graveur et peintre français

 Albert Houtart, homme politique belge
 Maurice Houtart, juriste belge
 François Houtart (1925-2017), prêtre et sociologue belge
 François Houtart (homonymie)

Toponyme 

Rue Houdart, voie du  de Paris
Rue Houdart-de-Lamotte, rue du  de Paris
Patronyme belge